Kühnham ist der Ortsname von

 Kühnham (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Kühnham (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern